Чемпионат мира по фигурному катанию 1963 года был проведён Международным союзом конькобежцев с 28 февраля по 3 марта в Кортина-д’Ампеццо (Италия). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество фигуристов — 123. Чемпионкой мира среди женщин стала представитель Нидерландов Шаукье Дейкстра, среди мужчин победил представитель Канады Дональд Макферсон, среди пар победу одержали представители ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер, представители Чехословакии Ева Романова и Павел Роман победили в танцах.

Чемпионат проходил на открытом воздухе.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1963
Февраль 1963 года
Март 1963 года
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо